Остановочный пункт 199 км — остановочный пункт на 199,3 км перегона Элисенваара — Яккима линии Кушелевка — Сортавала. При Финляндии платформа называлась Välimäki. После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР остановочный пункт получил покилометровое название, поскольку уже существовала одноимённая станция на правом берегу Ладожского озера.

Общие сведения 
Расположен на северо-западе посёлка Вялимяки. На 2019 год вокзал или пассажирский павильон отсутствуют. Билеты приобретаются у кондуктора. Останавливаются только поезда местного значения сообщением Кузнечное — Сортавала — Кузнечное. На платформе также имел остановку пассажирский поезд № 655/656 вплоть до его отмены (октябрь 1997 год).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 199 км на сайте railwayz.info
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Хийтола-Янисъярви

Лахденпохский район
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1893 году